Kossino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kossino (Kirow, Sujewka), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow, Rajon Sujewka

 Kossino (Kirow, Werchoschischemje), Dorf in der Oblast Kirow, Rajon Werchoschischemje
 Kossino (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Kossino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau, Stadtkreis Domodedowo
 Kossino (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Kossino (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Kossino (Wologda, Babajewo), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Babajewo
 Kossino (Wologda, Kirillow), ländliche Siedlung in der Oblast Wologda, Rajon Kirillow

Siehe auch:
 Kossino-Uchtomski, Stadtbezirk von Moskau (mit dem Stadtteil und früherem Dorf Kossino)